Juana Núñez de Lara, la Palomilla (Palencia, 1285-Palencia, 12 de junio de 1351) era una noble castellana, miembro de la Casa de Lara por ser hija de Juan Núñez I de Lara, señor de Lara, y de su esposa Teresa de Haro, además de ser bisnieta paterna del rey Alfonso IX de León y de su amante Aldonza Martínez de Silva.

Orígenes familiares 
Miembro y señora de la poderosa Casa de Lara en 1315 por la muerte sin descendencia de su hermano Juan, así como señora de Herrera, fue hija de Juan Núñez I de Lara y de su segunda esposa, Teresa Díaz de Haro, hija de Diego López III de Haro, señor de Vizcaya, y Constanza de Bearne.  Fue entregada por su padre a la reina María de Molina para que la criase en su casa.

Matrimonios y descendencia 
El matrimonio de Juana fue tratado en varias ocasiones. En 1291 se capituló el matrimonio de Juana con el infante Alfonso, segundo hijo del rey Sancho IV de Castilla, que no llegó a celebrarse por la muerte del infante. 

Casó en primeras nupcias en 1299 con Enrique de Castilla el Senador (1230-1304), quinto hijo y el cuarto varón de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia. De este matrimonio no hubo descendencia.  

En 1307, después de haber resuelto el pleito por el señorío de Vizcaya, el rey Fernando IV de Castilla mandó que se emprendiera el matrimonio de Juana con su hermano el infante Pedro de Castilla, matrimonio que no se celebró ya que el infante casó con la infanta María de Aragón, hija de Jaime II.

Se casó por segunda vez en 1308 con Fernando de la Cerda, nieto de Alfonso X de Castilla. De esta unión nacieron:

 Blanca Núñez de Lara (1311-1347), casada en 1328 con Don Juan Manuel, nieto de Fernando III el Santo;

 Juan Núñez III de Lara (1313-1350), casado con María Díaz de Haro;

 Margarita de Lara (c. 1312/17-1373), monja en el monasterio de Caleruega;

 María de Lara (1315/19-1379), casada en primeras nupcias en 1335 con Carlos de Evreux, conde de Etampes y en segundas en 1336 con el conde Carlos II de Alençon, nieto de Felipe III de Francia, hijo del conde Carlos de Valois y hermano menor de Felipe VI de Francia.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Casa de Lara
Nobles de Palencia
Casa de la Cerda
Nobles de España del siglo XIV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XIV
Nacidos en Palencia
Españolas del siglo XIII